Biflua är ett släkte av svampar. Biflua ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Biflua